Rudder peut désigner :
 Chantal de Rudder, journaliste et scénariste française.
 James Earl Rudder (1910-1970), un militaire américain lors de la Seconde Guerre mondiale ;
 Hélène De Rudder (1869-1962), une artiste belge ;
 Louis-Henri de Rudder (1807-1881), un peintre français ;
 Pieter De Rudder (1822-1898), en français Pierre De Rudder, un ouvrier agricole et miraculé de Lourdes ;
 Rudder, un logiciel de gestion de configuration.